Арыстанды — топоним в Казахстане:

 Арыстанды — село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Арыстанды — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Арыстанды — река в Жамбылской и Туркестанской областях.

См. также 
 Арыстанды-Карабасский ветер